Elvira kan henvise til:

 Elvira (pigenavn)

Personer 
 Elvira de Hidalgo (1891–1980) – spansk operasanger
 Elvira Madigan (1867–1889) – dansk linedanserinde
 Elvira Nabiullina (født 1963) – russisk økonom og politiker
 Elvira Nikolaisen (født 1980) – norsk singer-songwriter
 Elvira Notari (1875–1946) – italiensk filminstruktør
 Elvīra Ozoliņa (født 1939) – lettisk og tidligere sovjetisk spydkaster
 Elvira Possekel (født 1953) – vesttysk atlet

Fiktive personer 
 Elvira, Mistress of the Dark, spillet af Cassandra Peterson på film og tv

Andet 
 Elvira (slægt) af kolibrier
 (277) Elvira asteroidebælte asteroide
 Elvira: The Arcade Game spil baseret på Elvira, Mistress of the Dark